Witosławice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Witosławice (Waśniów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Witoslawitz in der Woiwodschaft Oppeln